Distretto 4, distretto della città di Düsseldorf in Germania
Distretto 4, distretto della contea di Grand Bassa in Liberia